Szyjki peut désigner en Pologne :
 Szyjki, village de la voïvodie de Mazovie
 Szyjki, village de la voïvodie de Podlachie